Харин, Павел:
 Харин, Павел Алексеевич  (1960—2021) — российский театральный актёр и режиссёр, артист новосибирского театра «Глобус», заслуженный артист Российской Федерации (1996).
 Харин, Павел Петрович (1927—2023) — советский спортсмен (гребля на каноэ).